Amicale puede referirse a:

Amicale de Mauthausen, una institución francesa que recuerda la historia del campo de concentración en Mauthausen.

Equipos de fútbol 
En :
Association Sportive Amicale, desaparecido.

En :
Amicale de Lucé
Amicale Sportive de Vitrè

En :
Amicale Française, desaparecido.

En la :
Amicale Sportive Dragons

En :
Amicale Football Club